Greder ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Greder (1867–1919), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Henri Greder (1930–2012), französischer Rallye- und Rundstreckenrennfahrer
 Stavy Greder (1869–1958), deutsche Schauspielerin 
 Rolf Greder (1942–2016), Schweizer Grafiker, Maler und Zeichner

Siehe auch:

 Grider
 Grieder
 Kreder
 Krieter